HMS Castor kan syftya på:

 – en brigantin i svenska flottan sjösatt 1714
 – en  halvgalär i svenska flottan sjösatt 1715
 – en 1:a klass torpedbåt i svenska flottan sjösatt 1909
 – en torpedbåt i svenska flottan sjösatt 1965